8573 Ivanka – asteroide della fascia principale

Ivanka pri Nitre – comune della Slovacchia della regione di Nitra
Ivanka pri Dunaji – comune della Slovacchia della regione di Bratislava
Ivanka Trump – imprenditrice, modella e personaggio televisivo statunitense, figlia del 45º Presidente degli Stati Uniti Donald Trump (anche egli imprenditore e proprietario della Trump Organization) e della ex-modella Ivana Trump.